Christus aan het kruis (Zurbarán), een schilderij van Francisco de Zurbarán.
Christus aan het kruis (Rembrandt), een schilderij van Rembrandt.
Christus aan het kruis (van Dyck), een schilderij van Antoon van Dyck